Cecchi ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Cecchi (1850–1936), italienischer Maler
 Alfredo Cecchi (1875- nach 1920), italienischer Opernsänger
 Anna Maria Cecchi (1943–2021), italienische Schwimmerin
 Antonio Cecchi (1849–1896), italienischer Entdecker
 Carlo Cecchi (* 1939), italienischer Schauspieler
 Domenico Cecchi, italienischer Opernsänger, Kastrat
 Emilio Cecchi (1884–1966), italienischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Leonardo Cecchi (* 1998), italienischer Schauspieler und Sänger
 Mario Cecchi Gori (1920–1993), italienischer Filmproduzent
 Suso Cecchi D’Amico (1914–2010), italienische Drehbuchautorin
 Vittorio Cecchi Gori (* 1942), italienischer Filmproduzent

Siehe auch:
 Ceci
 Checchi